Resolutie 3376 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen op 10 november 1975. De resolutie herbevestigde het Palestijnse recht op zelfbeschikking in Palestina en het recht op terugkeer van de verdreven Palestijnen. Het Comité inzake de uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk (CEIRPP) werd opgericht als onderdeel van de Verenigde Naties, ter behartiging van deze Palestijnse rechten.

 00/3376
AV00/3376